SF er en forkortelse med flere betydninger:
 Socialistisk Folkeparti – dansk politisk parti
 San Francisco – en by i delstaten Californien i USA
 Science fiction – en litteraturgenre
 Schweizer Fernsehen – en tidligere tv-station i Schweiz